ORali Dakar 2010 foi a 31ª edição da corrida de rali mais exigente do mundo. Ocorreu entre 1 e 16 de janeiro na América do Sul pelo segundo ano consecutivo, após o cancelamento do 2008 por ameaças terroristas na África. A empresa francesa ASO (Amaury Sport Organisation) foi a organizadora do Dakar, que percorreu terras argentinas e chilenas.

Participantes

Participaram 362 equipas compostas por 176 motos e quads, 134 automóveis e 52 camiões.

Etapas
 Para as duas primeiras etapas existiram classificativas diferentes para Motos/Quads e Carros/Camiões. A distância das motos/quads surge à esquerda.

Resultados

Resultados Etapa
 ↓ Piloto penalizado após o final da etapa, cuja penalidade foi adicionada ao tempo total, não ao tempo da etapa.

Motos

Quads

Automóveis

Camiões

Classificação Geral Final

Motos

Quads

Automóveis

Camiõess

Ligações Externas
Sítio Oficial

2010
Dacar
Dacar
Dacar